Aleksander Polaczek (né le  à Opole en Pologne) est un joueur professionnel polonais-allemand de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre et d'ailier gauche.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2000 avec les EHC Bayreuth dans la Oberliga.

En 2008, il a été suspendu pour trois mois par l'Agence allemande antidopage.

Le 24 mars 2009, Polaczek signe un contrat avec les Lions.

À l'issue de la saison 2017-2018, il annonce sa retraite sportive professionnelle. Au cours de sa carrière, il a réalisé un total de 833 matchs en DEL avec 106 buts et 120 passes décisives.

Le 13 décembre 2018, Aleksander Polaczek signe un contrat jusqu'à la fin de la saison avec l'EHC Königsbrunn club promu en Bayernliga (ligue régionale de Bavière).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1999-2000 || EC Ulm/Neu-Ulm || Oberliga ||55 ||14 ||2 ||16 ||93 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || EHC Bayreuth || Oberliga ||37 ||8 ||13 ||21 ||130 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || REV Bremerhaven || 2. Bundesliga ||49 ||9 ||8 ||17 ||148 ||4 ||2 ||0 ||2 ||4
|-
|2002-2003 || REV Bremerhaven || 2. Bundesliga ||31 ||4 ||3 ||7 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || ERC Ingolstadt || DEL ||50 ||5 ||3 ||8 ||40 ||9 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2004-2005 || ERC Ingolstadt || DEL ||52 ||3 ||8 ||11 ||34 ||8 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2005-2006 || Nürnberg Ice Tigers || DEL ||52 ||3 ||9 ||12 ||64 ||4 ||0 ||0 ||0 ||14
|-
|2006-2007 || Nürnberg Sinupret Ice Tigers || DEL ||49 ||7 ||13 ||20 ||96 ||13 ||1 ||1 ||2 ||30
|-
|2007-2008 || Nürnberg Sinupret Ice Tigers || DEL ||55 ||14 ||5 ||19 ||110 ||5 ||0 ||0 ||0 ||12
|-
|2008-2009 || Nürnberg Sinupret Ice Tigers || DEL ||43 ||9 ||8 ||17 ||101 ||5 ||2 ||1 ||3 ||8
|-
|2009-2010 || Frankfurt Lions || DEL ||54 ||8 ||11 ||19 ||62 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2010-2011 || Hamburg Freezers || DEL ||51 ||11 ||14 ||25 ||90 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Hamburg Freezers || DEL ||52 ||4 ||8 ||12 ||58 ||5 ||1 ||0 ||1 ||8
|-
|2012-2013 || Grizzlys Wolfsbourg || DEL ||48 ||8 ||13 ||21 ||48 ||12 ||2 ||3 ||5 ||6
|-
|2013-2014 || Grizzlys Wolfsbourg || DEL ||45 ||7 ||4 ||11 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Grizzlys Wolfsbourg || DEL ||50 ||6 ||5 ||11 ||86 ||9 ||1 ||1 ||2 ||8
|-
|2015-2016 || Augsburger Panther || DEL ||51 ||6 ||3 ||9 ||109 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Augsburger Panther || DEL ||52 ||4 ||5 ||9 ||30 ||7 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2017-2018 || Augsburger Panther || DEL ||44 ||1 ||3 ||4 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || EHC Königsbrunn || Regionalliga ||6 ||3 ||2 ||5 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

Notes et références 

Attaquant de hockey sur glace
Joueur allemand de hockey sur glace
Joueur polonais de hockey sur glace
Joueur du REV Bremerhaven
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur des Frankfurt Lions
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Naissance en août 1980
Naissance à Opole